L'ultimo unicorno (The Last Unicorn) – romanzo di Peter S. Beagle del 1968
 L'ultimo unicorno (The Last Unicorn) – film del 1982 diretto da Arthur Rankin Jr. e Jules Bass, ispirato al romanzo
 The Last Unicorn – singolo degli America del 1982